Дупейрон () — испанская фамилия. Известные носители:

 Дупейрон, Наташа (род. 1991) — мексиканская актриса, певица и фотомодель.
  (1897—1980) — аргентинский политик.
  (род. 1947) — мексиканский актёр.
 Дупейрон, Элисабет (род. 1951) — мексиканская актриса.

См. также 
 Дюпейрон, Франсуа (1950—2016) — французский кинорежиссер, сценарист, оператор.